Глицералдехид 3-фосфат, известен още и като триозофосфат или 3-фосфоглицералдехид съкратено G3P, GAP е важен междинен метаболит в няколко метаболитни пътя, срещащ се във всички живи организми. От химична гледна точка той е естер на ортофосфорната киселина с 3-въглеродни монозахарид глицералдехид и има химична формула C3H7O6P.

Метаболит на гликолиза и гликонеогеназа

Образуване 
D-Глицералдехид 3-фосфат се образува в следните три обратими реакции:

 От Фруктозо-1,6-бисфосфат, под действието на ензима алдолаза.

 От Дихидроксиацетон фосфат, под действието на ензима триозо-фосфат изомераза.

 От 1,3-бисфосфоглицерат под действието на ензима Глицералдехид 3-фосфат дехидрогеназа.

Като субстрат 
 За получаване на 1,3-бисфосфо-D-глицерат в гликолизата.

Метаболит от цикъла на Калвин 
По време на растителната фотосинтеза, 2 молекули 3-фосфо глицерат (GP) са първият продукт от тъмнинната фаза, от свързването на рибулозо-1,5-бисфосфат (RuBP) и въглероден диоксид под действието на ензима RuBisCO. Фосфо глицератът се конвертира до D-глицералдехид 3-фосфат (G3P) като се използва енергия за сметка на АТФ и редуктивни еквиваленти от НАДФН.

Триптофанова биосинтеза 
Глицералдехид 3-фосфат е копродукт при синтеза на незаменимата аминокиселина триптофан.

Тиаминова биосинтеза 
Глицералдехид 3-фосфат е реагент при синтезата на друго есенциално за човека съединение тиамина (Витамин B1).

Източници 

Гликолиза
Фотосинтеза
Органофосфати